Die Saison 2022/23 der Oberliga Hamburg ist die 78. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hamburg und die 15. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 29. Juli 2022 mit dem Spiel des FC Union Tornesch gegen Altona 93 eröffnet und wird zwischen dem 12. Dezember 2022 und dem 20. Januar 2023 pausiert.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2022/23 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 der Absteiger aus dem Gebiet Hamburg der Regionalliga Nord 2021/22:
  Altona 93
 die verbliebenen Mannschaften aus der Vorsaison:
  TuS Dassendorf
  Niendorfer TSV
  TSV Sasel
  SC Victoria Hamburg
  Wandsbeker TSV Concordia
  USC Paloma
  SV Curslack-Neuengamme
  HEBC Hamburg
  TSV Buchholz 08
  TuS Osdorf
  FC Süderelbe
  SV Rugenbergen
  Hamburger SV III
  FC Union Tornesch
  Hamm United
 die Aufsteiger aus den drei Staffeln der Landesliga 2021/22:
 Staffel 1:  TuRa Harksheide
 Staffel 2:  FC Türkiye Wilhelmsburg
 Staffel 3:  Eimsbütteler TV

Statistiken

Tabelle 

 || ()

 || ()
 || rowspan=4 |

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2022
Oberliga Hamburg 2022/23